Zoe, Zoja – imię
 Zoja (Zoya) – powieść Danielle Steel
 Zoja (Зоя) – radziecki film z 1944 w reżyserii Leo Arnsztama, historia Zoi Kosmodiemjanskiej
 Zoja (Zoya) – amerykański film z 1995 w reżyserii Richarda A. Colli, ekranizacja

Zobacz też